Пентаго́н () — популярный на территории бывшего СССР домашний персональный компьютер, представляет собой кустарно изготовленный аналог компьютера ZX Spectrum британской компании Sinclair Research. Во многом схемотехника первых моделей Пентагона сходна со схемой Ленинград-48.

Версии 
Всего было разработано несколько модификаций Пентагона:
 Пентагон 48К (1989) — без Beta 128 Disk Interface, существовала версия платы и с ним
 Пентагон-128К (1991) — без AY-3-8910
 Пентагон-128К 2+ (1991) — с AY-3-8910 на нестандартной частоте 3,5 МГц

По одной из версий, эти модификации «Пентагона» являются разработками фирмы ATM и творческого коллектива МикроАРТ, хотя точной информации нет. Доподлинно известно только, что ими разработана плата «Пентагон 2+». Следующие версии разрабатывались другими людьми:
 Пентагон-128К 3+ (1993 г., фирма «Солон»),
 Pentagon-1024SL v1.x (2005 г., Алексей Жабин),
 Pentagon-1024SL v2.x (2006 г., Алексей Жабин),
 Pentagon ver.2.666 (2009 г., Алексей Жабин) — экспериментальная модель с Z80-совместимым ядром T80 (на частоте 28 МГц) в FPGA, представлена на DiHalt 2009 в двух исполнениях.

Модель «Pentagon-1024SL v2.x» содержит центральный процессор Z80A на тактовой частоте 7 МГц, 1024 КБ оперативной памяти, микросхему звукогенератора AY-3-8910 (YM2149F), два дополнительных графических режима (в том числе цвет на точку), PAL-кодер, и допускает подключение принтера, мыши, контроллера IDE и некоторых других периферийных устройств через шину ZX-BUS. Pentagon-1024SL v2.x выпущен с открытыми исходными текстами прошивок ПЛИС и допускает перепрошивку.

Поскольку вся техническая документация, необходимая для самостоятельной сборки компьютера, распространялась свободно, а также в силу простоты изготовления, в 1991—1996 гг. компьютеры Пентагон (в основном, модель Пентагон-128К) разошлись по всей территории России и бывшего СССР, а также в некоторых странах ближнего зарубежья.

Доработки и модификации 
Схемы доработок для ZX Spectrum публикуются, как правило, именно в версии для компьютера Пентагон-128K. Среди доработок:
 расширение объёма оперативной памяти до 256 КБ, 512 КБ, 1 МБ или 4 МБ
 Covox
 SounDrive
 DMA Ultrasound Card
 дополнительный чёрно-белый видеорежим 512×192
 дополнительный видеорежим 384×304
 дополнительный видеорежим 256×192, цвет на точку (15 цветов)
 CMOS-часы по схеме Mr Gluk’а
 IDE-контроллер по схеме Nemo
 турбо-режим 7 МГц
 быстрая память для турбо-режима (кэш объёмом 32 КБ)

Название 
По одной из версий, название происходит от того, что основная область печатной платы была выполнена в виде прямоугольника со срезанным углом, образовывая пятиугольную фигуру, отсюда — «Пентагон». По другой версии, название произошло от того, что схема была разработана в одном из НИИ Министерства обороны СССР — в переносном смысле, в отечественном «Пентагоне».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт поддержки проекта «Pentagon-1024 SL» 
 
 Pentagon в SpeccyWiki 
 Компьютер Pentagon-48 — ZXByte.ru 
 История одного Спектрума или «Pentagon» моей мечты — ZXByte.ru 
 Pentagon 128K — sblive.narod.ru 

Домашние компьютеры